De Tricotfabriek in Winterswijk
Gele trui, ook bekend als het gele tricot
Tricot (dans), een volksdans
Tricot (gemeente), een gemeente in Frankrijk
Tricot (motorfiets), een hybride-motorfiets
Tricot (stof), een soort textiel
Tricotsteek, een breisteek
Xavier Tricot, Belgisch kunstenaar